Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам между действующим чемпионом Морисом Райхенбахом и претендентом на это звание чемпионом Нидерландов Йоханом Восом (Нидерланды) состоялся с 1 по 25 января 1936 года. Матч игрался на большинство из 20 партий и проходил в разных городах Нидерландов. Претендент не смог выиграть ни одной партии. Райхенбах  одержал победу со счётом +5 −0 =15 и сохранил звание чемпиона мира.

Итоги

Литература 
 Морис Райхенбах // 64. Еженедельное приложение к газете «Советский спорт». — № 8 — 20-26 февраля 1976 г. — С. 12

Примечания

Ссылки 
 WK-match Vos - Raichenbach KNDB 1936 — таблица и партии матча на сайте Toernooibase Dammen KNDB

Чемпионаты мира по международным шашкам